Das Traumschiff – film tedesco del 1956, diretto da Herbert Ballmann
 La nave dei sogni (Das Traumschiff) – serie televisiva tedesca in onda dal 1981